Propelops är ett släkte av kvalster. Propelops ingår i familjen Phenopelopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Propelops